Карб:

 Карб — муніципалітет у Франції
 Карб — виїмка, рівчик, вирізьблені або витиснуті спеціальним знаряддям на поверхні чого-небудь; зарубка, рубець
 Карб — знак, позначка, тавро
 Карб — палиця, на якій зроблені позначки для рахунку, для лічби; бирка у цьому самому значенні
 Карб — слід, спогад минулого, пережитого
 Карби — назва другої і заключної частини збірки поезій «Омісячнена галява», автор Гринів Олег Іванович

Джерела 
 Карб  //